Trike kan syfta på:

Trike – en typ av ultralätt flygplan, se ultralätt flyg 
Trike – en trehjulig motorcykel